Ayres se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Orville Ayres
 José Márcio Ayres
 William Port Ayres